Lista odcinków serialu animowanego Spider-Man (1994).

Spis odcinków 

Listy odcinków telewizyjnych seriali animowanych